Леонид Чертков:
 Чертков, Леонид Иванович (1894—1917) — художник, изобретатель, военный корреспондент.
 Чертков, Леонид Натанович (1933—2000) — русский поэт, литературовед, редактор, педагог.